

Patronyme
 André Marie Tabouis (1906-1974), général de brigade français.
 Geneviève Tabouis, (1892-1985), fut une journaliste française.
 Georges Tabouis, (1867-1958), fut un général de division français.
 Maurice Marie Edmond Tabouis (1900-1975), général de brigade français.
 Robert Tabouis, (1889-1973), fut un homme d'affaires français.

Homonymie
Homonymie de patronyme